Па́ллас () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Паллас, Петер Симон (1741—1811) — немецкий учёный-энциклопедист на русской службе, академик, путешественник по России.
 Паллас, Симон (1694—1770) — немецкий врач и профессор. Отец Петера Симона Па́лласа.

Другое 
 Паллас (Палласте) — мыза на западе Эстляндской губернии Российской империи.
 Паллас — крупный древний ударный кратер в области северного побережья Залива Центральный на видимой стороне Луны.
 Паллас (парусник) — русский парусный корабль; заложен в октябре 1886 года, спущен на воду 25 мая 1887 года в Верхнеколымске.
 Паллас Консорциум (1995) — объединение девяти университетов из различных стран Европейского союза, совместно осуществляющих годичный курс обучения по магистерской программе «Европейское бизнес-право»
 Палласит, Палласово железо — метеориты
 Палласов кот, Палласов полоз, Палласова пищуха — животные
 Гиацинтелла Палласа — растения
 Палласовка, Палласовка (село), Палласовский район, Палласовский канал, Паллас (лунный кратер) — топонимы
 Паллас-Грин
 Паллас-Юллястунтури (национальный парк)
 Паллант (титан) или Паллас — имя в древнегреческой мифологии.

См. также 
 Палас (значения)
 Палласа